State Office Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 State Office Building (Michigan), ID-Nr. 84001432
 State Office Building (Wisconsin), ID-Nr. 82000658